Борисовец — фамилия.

Известные носители 
 Борисовец, Валентин Павлович (1914—1979) — советский украинский театральный художник.
 Борисовец, Юрий Львович (род. 1965) — российский политик.